La nazionale di pallavolo femminile dell'Indonesia è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Indonesia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Indonesia.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

Giochi asiatici